Cheyletiella är ett släkte av spindeldjur. Cheyletiella ingår i familjen Cheyletidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Cheyletiella